Rettungsschirm steht für:

 Rettungsfallschirm, Fallschirm der ausschließlich für den Einsatz zum Zweck der Rettung vorgesehen ist und präventiv mitgeführt wird
 Euro-Rettungsschirm, Gesamtheit der Maßnahmen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten der Euro-Zone, die dazu dienen sollen, „die finanzielle Stabilität im gesamten Euro-Währungsgebiet zu sichern“, siehe auch Rettungsfonds
 Rettungsschirm (Wirtschaft), im Sinne einer Schuldenübernahme und Tilgung durch Dritte, siehe Rettungsaktion (Wirtschaft)

Siehe auch: